Heimdal steht für:
 (3990) Heimdal, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Heimdal (Marskrater), ein Marskrater
 Heimdal (Norwegen), ein Ort in Norwegen
 Heimdal ist der Name einer freien Kerberos-Implementierung
 Nogva Heimdal Propulsion, norwegischer Antriebskomponentenhersteller

Heimdal ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schrönghamer-Heimdal (1881–1962), deutscher Heimatdichter und Maler
 Oddgeir Heimdal, norwegischer Skispringer
 Toralf Heimdal (* 1969), norwegischer Skilangläufer

Heimdal ist der Name folgender Schiffe:
 Heimdal (1873), das zweite Schiff der A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Heimdal (1914), das achte Schiff der A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866

Siehe auch:
 Heimdall (Begriffsklärung)